Matti Väisänen je jméno více osobností:
 Matti Väisänen (biskup) – biskup
 Matti Väisänen (lyžař) – lyžařský orientační běžec